SPQO es el lema de la ciudad checa de Olomouc. Se trata de las siglas de la frase en latín Senatus Populusque Olomouci ("Senado y Pueblo de Olomouc"). Esta es una alusión al lema del Imperio romano, SPQR (Senatus Populusque Romanus, "Senado y Pueblo de Roma").

Según la leyenda, Olomouc se encuentra en el lugar donde el Imperio Romano construyó un fuerte, que se habría llamado Mons Julii. Se dice que este nombre evolucionó progresivamente hacia Olomouc. Si bien se trata de una leyenda, investigaciones arqueológicas en dicho lugar llevaron al hallazgo de un campamento romano de la época de la batalla contra los marcomanos. El uso del lema SPQO hace referencia a esta leyenda.

Las siglas aparecen en el escudo de armas y la bandera de la ciudad (en las imágenes de la derecha), en las que las letras doradas SPQO rodean el águila ajedrezada de rojo y blanco de Moravia. Las siglas también se incluyen en la bandera de la región de Olomouc.

Enlaces externos 

Olomouc
Frases y citas latinas